Kalyanpur peut faire référence à :
 Kalyanpur, un village du district de Nuwakot au Népal ;
 Kalyanpur, un village du district de Saptari au Népal.